Натуральне число 1356
 1356 рік до нашої ери
 1356 рік нашої ери